Die Serie A 1975/76 war die 44. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 5. Oktober 1975 und endete am 16. Mai 1976. Als Aufsteiger kamen der AC Perugia, Como Calcio und Hellas Verona aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann der AC Turin und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Turin am Europapokal der Landesmeister 1976/77 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich Juventus Turin, der AC Mailand, Inter Mailand und der AC Cesena. Der SSC Neapel qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1976/77. In die Serie B absteigen mussten Ascoli Calcio, Como und Cagliari Calcio.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1975/76
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1975
Fußballsaison 1975/76